Doue bezeichnet
 Doue (Seine-et-Marne), eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Doue (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Bandiat
 Doue (Gland), Nebenfluss des Gland in Frankreich

Siehe auch:
 Doues
 Doué
 Due